Latijnse school,  vóór de 19e eeuw een in heel Europa wijdverbreid schooltype, dat leerlingen (uitsluitend jongens, overwegend afkomstig uit gezinnen uit de hogere en middenklasse) voorbereidde op de universiteit
 Latijnse School (Deventer)
 Latijnse school (Eindhoven)
 Latijnse School (Gemert)
 Latijnse school (Leiden)
 Latijnse school (Maastricht)
 Latijnse school (Megen)
 Latijnse School (Middelburg)
 Latijnse School (Nijmegen) 
 Latijnse School (Wageningen)